Szwajcaria:
 Oberbaum – szwajcarska nazwa gminy Oberbalm

Inne:
 Am Oberbaum – ulica w Berlinie
 Oberbaumbrücke – most w Berlinie
 Oberbaum City – teren w Berlinie